Busenje (, , ) este o localitate în Districtul Banatul Central, Voivodina, Serbia.

Localități din Voivodina
Localități din Banatul sârbesc